Koprivshtitsa kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Koprivsjtitsa, kommun, Oblast Sofija, 
 Koprivsjtitsa, ort, Oblast Sofija, Obsjtina Koprivsjtitsa, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar